Nagykanizsa, città dell'Ungheria
Gaetano Kanizsa, psicologo e pittore italiano
Tivadar Kanizsa, pallanuotista ungherese
Triangolo di Kanizsa, illusione ottica descritta da Gaetano Kanizsa